La Coupe d'Estonie de volley-ball féminin est organisée par Fédération estonienne de volley-ball (Eesti Võrkpalli Liit, EVL), elle a été créée en 1948.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Championnat d'Estonie de volley-ball féminin
Championnat d'Estonie de volley-ball masculin

Liens externes
 Site officiel de la fédération

Volley-ball en Estonie
Volley-ball féminin